Карагандинское концертное объединение имени Кали Байжанова — областная филармония в г. Караганда, Казахстан. Организована в 1939 году (по другим данным, в марте 1938 года) как концертно-эстрадное бюро при отделе искусств Карагандинского облисполкома, с 1945 носила название «Карагандинская государственная областная филармония им. К.Байжанова».

В 1988 году создан ансамбль народных инструментов, принимавший участие в фестивалях фольклорной музыки в Ираке (1994), Швейцарии (1994), России (в 1996-1997 годах в Москве, Санкт-Петербурге и Омске с концертной программой «Наурыз мейрамы», в 2001 выступал в Колонном зале в Москве). Удостоен звания академического. В 1993 году создан ансамбль фольклорного национального танца «Аққу». При филармонии создан джазовый оркестр, ставший лауреатом джазового фестиваля в России (1994). В 1995 году организован вокальный ансамбль «Эуоп».

Состав 
В составе филармонии на начало 2020 года действуют:
 Джазовый оркестр
 Фольклорно-хореографический ансамбль «Аққу»
 Ансамбль «Мерей»
 Фольклорный ансамбль «Арқа сазы»
 Ансамбль «Арай»
 Академический оркестр имени Таттимбета
 Ансамбль «Ауен»
 Симфонический оркестр

Ранее в составе также были немецкий эстрадный ансамбль «Фройндшафт», струнный квартет, детские коллективы, музыкальный лекторий.

Руководители 
 А. Стародубенко (с 1945 года). 
 П. И. Яновицкий (более 30 лет)
 Я. М. Симановский
 З. К. Мейрамбеков.
 Т. Н. Идрисов.

Примечания 

1939 год в музыке
Появились в 1939 году в Казахстане
Филармонии Казахстана
Музыкальные организации Караганды